Coria se poate referi la:

Guillermo Coria, un jucător de tenis argentinian
Coria del Río, un oraș în Spania